Segneri ist der Familienname folgender Personen: